Куликівська селищна громада:
 Куликівська селищна громада — громада у Львівській області
 Куликівська селищна громада — громада у Чернігівській області